Richarville est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Claude Drouet de Richardville (1665-1748), personnage historique québécois ;
 Jean-Baptiste de Richardville (c. 1761-1841), dernier chef de la tribu des Miamis unis.

Patronyme français
Patronyme québécois